El National Invitation Tournament 1957 fue la vigésima edición del National Invitation Tournament. La disputaron doce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad Bradley, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1957

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1950)

Baloncesto en 1957
National Invitation Tournament